Adam Kuper – antropologo britannico
 Augustus Leopold Kuper – ammiraglio britannico
 Chris Kuper – ex giocatore di football americano statunitense
 Jack Kuper – scrittore, sceneggiatore e regista canadese
 Peter Kuper – fumettista statunitense
 Simon Kuper – scrittore ugandese naturalizzato britannico
 Ursula Küper – ex nuotatrice tedesca orientale